1-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств.


Общевойсковые армии 
  1-я болгарская армия
 1-я армия (Сибирская армия) — армия белых на восточном фронте гражданской войны.
 1-я армия (Польша, 1920)
 1-я армия (Войско Польское)
 1-я армия (Германская империя)
 1-я армия (вермахт)
 1-я армия (Венгрия)
 1-я армия (Греция)
 1-я армия (Канада)
 
 1-я армия (Османская империя)
 1-я армия (Российская империя)
 1-я армия (РККА)
 Первая армия (Великобритания)
 1-я армия (Франция)
 1-я армия (Япония)
 1-я Украинская советская армия (РККА)
 1-я Краснознамённая армия (СССР)
 1-я гвардейская армия — оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны 
 1-я ударная армия (СССР)
 1-я армия (Италия, 1944—1945)
 1-я армия (Королевство Сербия)
 1-я Маньчжурская армия
 1-я Революционная трудовая армия

Воздушные армии 
 1-я авиационная армия резерва главного командования (Армия особого назначения − 1) (АОН-1)(СССР)
 1-я воздушная армия (СССР)
 1-я воздушная армия (1957)
 1-я Краснознамённая воздушная армия (СССР)
 1-я истребительная авиационная армия
 1-я бомбардировочная воздушная армия (СССР)
 1-я истребительная воздушная армия ПВО (СССР)
 1-я воздушная истребительная армия ПВО
 1-я армия ПВО особого назначения
 1-я армия ПВО-ПРО
 1-я воздушная армия дальней авиации

Конная армия 
 1-я конная армия (Красные)

Парашютные армии 
 1-я парашютная армия
 1-я союзная воздушно-десантная армия

Сапёрная армия 
 1-я сапёрная армия (СССР)

Танковые армии